Cette liste de pays par consommation d'électricité classe en ordre décroissant les pays en fonction de leur consommation d'électricité (en gigawatt-heure par an, GWh/an). Elle donne également la consommation moyenne d'énergie (E/h) et de puissance (P/h) par habitant, bien que ces valeurs soient approximatives car l'année des données de recensement de la population des différents États ne correspond pas nécessairement avec celle de l'estimation de la consommation d'électricité.

Données et sources 
La liste est principalement basée sur des données de The World Factbook. Plusieurs entités non-souveraines ont également été intégrées à la liste à des fins comparatives.

Les données suivies d'un astérisque (*) sont approximatives.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ressources et consommation énergétiques mondiales

Liens externes 
  Country Comparison :: Electricity - consumption
  Energy > Electricity > Consumption: Countries Compared

électricité
électricité